Барон  Отто Дмитриевич Шеппинг (Отто Густав, Отто Фридрих, Отто Фридрихович Гамме Шеппинг, до 1824 назывался Дмитрием Андреевичем; 1 июля 1790 Курляндия — 13 января 1874 Висбаден) — генерал-майор русской императорской армии, участник Отечественной войны 1812 года.

Биография 
Сын Дитриха Эрнста фон Шёппинга (1749—1818) от брака его с графиней Елизаветой Оттоновной Штакельберг (1760—1837), дочерью дипломата О. М. Штакельберга. Образование получил в иезуитском пансионе аббата Николя в Санкт-Петербурге, числясь с 1805 года юнкером в Коллегии иностранных дел. В январе 1810 года причислен к российской дипломатической миссии в Берлине. 1 января 1811 года назначен переводчиком в коллегии иностранных дел, службу начал 12 января того же года.

4 мая 1812 года вышел с гражданской службы, а 1 июня того же года поступил юнкером в конно-артиллерийскую 4-ю роту. 12 августа того же года произведен в прапорщики. В ходе Отечественной войны 1812 года сражался с французами под Витебском, Смоленском, Бородином, Тарутином, Малоярославцем, Красным. В декабре 1812 года переведён в Кавалергардский полк и откомандирован к генерал-адъютанту А. И. Чернышёву (на которого возлагалось взятие Берлина, а Шеппинг по своей прежней дипломатической службе в столице Пруссии мог быть ему полезен). В отряде Чернышёва принял участие в боевых действиях и в феврале 1813 года одним из первых вошёл в Берлин.

1 декабря 1814 года произведен в ротмистры, а 1 августа 1815 года был назначен флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству. В 1817 году назначен в числе других лиц, посланных в Берлин для сопровождения в Россию невесты великого князя Николая Павловича принцессы Шарлотты (будущей императрицы Александры Фёдоровны). 12 декабря 1817 года он был произведен в полковники.

В марте 1819 года назначен помощником начальника штаба Гвардейского Корпуса. 28 ноября 1824 года по домашним обстоятельствам был уволен в отставку с мундиром и пенсией и поселился в Москве.

В 1863 избран московским дворянством депутатом для введения нового общественного управления в Москве. Последние двадцать лет своей жизни жил с семьей за границей, главным образом в Париже, где по словам А. О. Смирновой, «только и знал, что сплетничать». Скончался в Висбадене (Германия) 13 января 1874 года в возрасте 83-х лет.

Семья 

Жена (с 22 сентября 1822 года) — Мария Дмитриевна Черткова (1799—25.07.1874), дочь богатого помещика Дмитрия Васильевича Черткова (1758—1831) от брака его с Евдокией Степановной Тевяшевой (1769—1827); сестра коллекционера  А. Д. Черткова. Супруги Шеппинги были знакомы с А. С. Пушкиным, но в дружеских отношениях с поэтом не состояли. Пережила мужа на шесть месяцев и умерла от старческого слабоумия в 1874 году в Висбадене, похоронена там же на православном кладбище. Их сын:
 Дмитрий Оттович (1823—1895), в апреле 1854 года утверждённый в баронском достоинстве, занимался этнографией и мифологией и опубликовал несколько своих работ. Женат на Марии Петровне Языковой, их дочь Мария была замужем за бароном Притвицем.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом.
 Орден Святой Анны 2-й степени с алмазами и золотой шпагой с надписью "За храбрость".
 Орден Святого Владимира 3-й степени.
 Орден Святой Анны 4-й степени
 Pour le Mérite
 Медаль «За взятие Парижа»
 орден Меча (Швеция)

Источники 

 Воронежское дворянство в Отечественную войну / Общ. ред. С. Е. Зверева. — Москва: изд. губ. предводителя дворянства, 1912

Ссылки 
 Биография 
 Биография 

Умершие в Висбадене
Участники Отечественной войны 1812 года
Генерал-майоры (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Награждённые медалью «За взятие Парижа»
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Участники Бородинского сражения
Участники сражения под Малоярославцем
Персоналии:Воронеж
Шеппинги
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»